Graafstroom (rivier), een riviertje in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
Graafstroom (gemeente), een voormalige gemeente, genoemd naar de rivier.